Vingt-Quatre-Janvier ou XXIV-Janvier ou 24-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 janvier, vingt-quatrième jour de l'année du calendrier grégorien.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

En Suisse, 

 le  : Indépendance du canton de Vaud vis-à-vis de Berne, ratifiée  par le président de l'assemblée Henri Monod.

Au Togo,
 
 le  : Catastrophe aérienne de Sarakawa, probable attentat contre le président Gnassingbé Eyadéma, commémoré comme « Jour de la libération économique ».

Site ou édifice 

 « École du 24-Janvier », 24 avenue du , Renens, District de l'Ouest lausannois, Canton de Vaud, Suisse.

Odonyme

Graphies en français 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 24 de Enero » ou « Veinticuatro de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 24 de Enero », à Lázaro Cárdenas, dans l'État de Michoacán.
 « (Calle) 24 de Enero », à , dans l'État de Oaxaca.
 « (Calle) 24 de Enero », à , dans l'État de Veracruz.

 Au Pérou : événements non connus
 « (Calle) 24 de Enero », à , dans la Région de Lima.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des édifices et sites

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
24